Амасийската епархия ( или Amasiensis) е титулярна архиепископия на Римокатолическата църква със седалище в малоазийския град Амасия.

Архиепископи

Бележки 

Титулярни епархии на Римокатолическата църква
История на Амасия